River Tam est un personnage de la franchise  (la série télévisée , le film  et les comics ). Elle est également le personnage principal de la série de courts métrages . Elle est jouée par Summer Glau.

River est la sœur du docteur Simon Tam et une passagère du . Elle est instable mentalement à la suite des expérimentations de l'Alliance.

Histoire 

River est la sœur adolescente du docteur Simon Tam. C'est une enfant prodige, très intelligente et athlétique. Bien que Simon ait été un des meilleurs de son école de médecine, il dit avoir l'air d'un idiot en comparaison de sa sœur. Tous deux ont grandi ensemble, très proches l'un de l'autre, au sein de la famille Tam, sur la planète centrale de l'Alliance Osiris. Avec son excellent intellect et sa compréhension intuitive des notions complexes, elle est envoyée dans une école seulement connue comme « l'Académie » à 14 ans. Bien que ses parents et Simon pensaient que l'Académie était une école privée destinée à former les étudiants les plus prometteurs de l'Alliance, il s'agissait en fait d'une couverture pour une expérience gouvernementale visant à créer le parfait assassin. River a été le cobaye de médecins et scientifiques de l'Alliance, les expériences secrètes menées sur elle incluant une neurochirurgie intensive durant laquelle la majeure partie de son amygdale a été retirée, la laissant incapable de contrôler ses émotions. Elle a des périodes abruptes d'instabilité mentale et possède des capacités d'intuition et psi, et les  laissent entendre que ces capacités existaient déjà à l'état latent avant son entrée dans l'école, sans qu'il soit expliqué quand et comment elle est devenue pleinement télépathe. 

Malgré la surveillance de l'Alliance et l'isolement dans laquelle elle est maintenue, River parvient à masquer un appel à l'aide dans une lettre codée à destination de son frère. Celui-ci comprend le message et malgré le désaccord de ses parents qui le pensent paranoïaque, il parvient au bout de deux ans à faire évader sa sœur et à fuir jusqu'à Persephone, où ils embarquent tous les deux sur le .

Le film montre que River est extrêmement douée pour le combat à mains nues, et dans l'épisode Histoires anciennes elle tire trois coups d'une précision mortelle avec un pistolet, après un simple et bref coup d'œil au champ de bataille. À deux reprises, elle affronte seule des adversaires en large surnombre (20 à 30 à la fois) et parvient à les vaincre sans souffrir plus que des coupures superficielles. Le style de combat utilisé par River est un mélange de Kung-fu et de kickboxing, modifié pour lui donner un aspect plus « ballet » correspondant à la formation initiale de danseuse de Summer Glau, comme celle-ci le révèle dans plusieurs interviews.

Conception du personnage

Casting 

Joss Whedon avait en tête Summer Glau pour le rôle de River ; il l'a appelée pour une audition et un test le même jour. Glau avait déjà travaillé pour Whedon dans l'épisode d’ « Les Coulisses de l'éternité ». Deux semaines plus tard, Whedon lui a confirmé qu'elle avait le rôle.

Costumes

Réception et héritages 

Summer Glau a gagné un Saturn Award du meilleur second rôle féminin pour ce rôle dans le film  en 2006. Glau a également été nominée pour le prix de la meilleure actrice de film aux SyFy Genre Awards en 2006.

Critique et analyse

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 
 
  :
  ;
  :
 

Personnage de Firefly
Personnage de fiction féminin
Personnage de fiction créé en 2002